Hrvatska Nogometna Liga
1. Hrvatska Nogometna Liga, (1. HNL) hoogste voetbaldivisie in Kroatië
2. Hrvatska Nogometna Liga, (2. HNL) tweede voetbaldivisie in Kroatië

Diversen
 ISO 4217-code van de Hondurese lempira
 IATA-code van Honolulu International Airport